Das Malaysia Masters 2022 im Badminton fand vom 5. bis zum 10. Juli 2022 in der Axiata Arena in Kuala Lumpur statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Viktor Axelsen (zurückgezogen)
 Kento Momota (2. Runde)
 Anders Antonsen (zurückgezogen)
 Chou Tien-chen (Viertelfinale)
 Lee Zii Jia (zurückgezogen)
 Anthony Ginting (Viertelfinale)
 Jonatan Christie (1. Runde)
 Ng Ka Long (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 Tai Tzu-ying (Halbfinale)
 An Se-young (Champion)
 Chen Yufei (Finale)
 Carolina Marín (zurückgezogen)
 Nozomi Okuhara (Viertelfinale)
 P. V. Sindhu (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (zurückgezogen)
 Takuro Hoki / Yugo Kobayashi (Viertelfinale)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
 Lee Yang / Wang Chi-lin (zurückgezogen)
 Aaron Chia / Soh Wooi Yik (Halbfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Champions)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Champions)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (zurückgezogen)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (2. Runde)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (2. Runde)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Finale)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (2. Runde)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (2. Runde)
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Champions)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Viertelfinale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Viertelfinale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (zurückgezogen)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (zurückgezogen)
 Mark Lamsfuß / Isabel Lohau (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Badmintonwettbewerb in Kuala Lumpur
Badminton 2022